Folgende Bischöfe hatten den Namen Abbet:

 Jules-Maurice Abbet
 Joseph-Émile Abbet